«Андрияшевско-Гудимовский заказник» () — гидрологический заказник общегосударственного значения, расположенный на территории Роменского района (Сумская область, Украина). 

Площадь — 1 509,6 га.

История 
Был создан в 1977 году.

Описание 
Заказник создан с целью охраны водно-болотных угодий в пойме реки Сула, а также низинного болота.

Ближайший населённый пункт — село Беловод, город — Ромны.

Природа 
Вдоль берегов меандрированного русла реки и стариц произрастают тростник и рогоз (широколистный и узколистный). На острове, образованном руслом реки, находится лиственный лес (доминирующая порода дуб, также есть клён, липа, вяз)

Здесь обнаружены 141 вид хребетных животных. Основу фауны заказник составляют водно-болотные и лесные виды. Заказник является местом гнездования птиц (значительная колония цапли серой, рыжей и белой). В Красную книгу Украины занесены украинская минога, горностай, выдра, журавль серый. Заказник служит также местом нереста множества видов рыб.

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. 1989.

Ссылки 
 Про заказник на сайте Энциклопедия современной Украины
 Про заказник на сайте Украина туристическая

Роменский район
Гидрологические природоохранные объекты Сумской области
Водно-болотные угодья
Гидрологические заказники